Karwinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Karwinsky (1888–1958),  österreichischer Offizier und Politiker
 Wilhelm Friedrich von Karwinsky von Karwin (1780–1855), deutscher Botaniker